Адмонт () — окружной центр в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Лицен.  Население составляет 2694 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 75,96 км².

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Гюнтер Пош (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 9 мест.

Фотогалерея

См. также 
 Аббатство Адмонт

Ссылки
 Официальная страница 

Города Штирии